Беркеш, Ференц:

 Беркеш, Ференц (шахматист) (род. 1985) — венгерский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Беркеш, Ференц (политик) (1893—1919) — венгерский политик, журналист.